Крейг Фе́ргюсон (; род. , Глазго, Шотландия, Великобритания) — американский стендап-комик шотландского происхождения, актёр и режиссёр, телеведущий, писатель. В период с 2005 по 2014 годы вёл авторское ТВ-шоу «Самое позднее шоу с Крейгом Фергюсоном» () на канале CBS.

Без отрыва от основной деятельности написал две книги: роман  и автобиографию . Стал гражданином США в 2008 году.

До карьеры телеведущего был известен, как исполнитель роли Найджелла Уика в сериале  с 1996 по 2003 год. После написал сценарий и снялся в трёх фильмах, став режиссёром одного из них.

Биография

Ранние годы 
Крейг Фергюсон родился в Глазго, Шотландия, в семье Роберта и Джанет Фергюсон. Когда ему было шесть месяцев, семья переехала в соседний городок Камбернолт. Рос, по собственным словам, «пухлым и запуганным». Посещал начальную школу Мьюирфилда и среднюю школу Камбернолта, которую бросил в шестнадцать лет, начав обучаться на электротехника на местном заводе американской компании Burroughs Corporation. Высшее образование получил в Школе искусств Глазго, там он был барабанщиком в панк-группе Dreamboys, солистом в которой был будущий известный актёр Питер Капальди.

Совершил свой первый визит в США, будучи подростком — Крейг навестил дядю, который жил на Лонг-Айлендe. В 1983, Крейг переехал в Нью-Йорк, работал на стройке в Гарлеме. Позже стал вышибалой в ночном клубе «Save the Robots».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки